Rüdlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rüdlinger (1919–1967), Schweizer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Max Rüdlinger (* 1949), Schweizer Schauspieler und Autor